Bougainville puede referirse a:

 Bougainville, región autónoma e isla de Papúa Nueva Guinea, parte del archipiélago de las islas Salomón, en la Melanesia;
 Isla Bougainville, isla en el archipiélago de las Islas Malvinas, en América del Sur;
Fosa de Bougainville, fosa del océano Pacífico;
 Bougainville, comuna de Francia;
 Louis Antoine de Bougainville, navegante y explorador francés.